Handkamera bezeichnet Kameras, die ohne Stativ in der Hand benutzt werden können. Dabei kann es sich handeln um

 eine Handkamera (Fotoapparat), einen historischen Fotoapparattyp, siehe Fotoapparat #Historische Kameras
 eine tragbare Film- oder Videokamera, beispielsweise eine Steadicam, siehe Videokamera#Bauformen und Filmkamera#Der Tonfilm